Oxbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Oxbergstjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (9,95 ha)
Oxbergstjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn